Но́вак и Нова́к (, ) — распространённая польская (первая по популярности), чешская, словацкая, лужицкая, словенская, еврейская и венгерская фамилия. Известные носители:

А, Б 
 
 Новак, Алина Станиславовна (Покровская; род. 1940) — советская и российская актриса.
 Новак, Анатолий Юльевич (1909—1969) — советский военачальник, гвардии генерал-майор.
 
 Новак, Бенджамин Джозеф (род. 1979) — американский актёр, сценарист и продюсер.

В 
 Новак, Ванда (Дубеньская; 1895—1968) — польская спортсменка (фехтование, теннис, лыжные гонки).
 Новак, Василий Лукич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Новак, Венцеслав (1859—1905) — хорватский писатель.
 Новак, Виктор Евгеньевич (род. 1982) — белорусский гитарист и продюсер.
 Новак, Виллен Захарович (род. 1938) — советский и украинский кинорежиссёр.
 Новак, Вилли (1886—1977) — чешский живописец и график.
 Новак, Вильгельм (1850—1928) — немецкий евангелический богослов, профессор экзегетики и еврейского языка в страсбургском университете.
 Новак, Витезслав (1870—1949) — чешский композитор и пианист.
 Новак, Владимир Петрович (род. 1963) — советский и украинский футболист.
 Новак, Влодзимеж (1942—2022) — польский актёр.

Г—З 
 Новак, Герберт (1916—2011) — нижнелужицкий писатель и переводчик.
 Новак, Грга (1888—1978) — хорватский историк, археолог, географ.
 Новак, Григорий Ирмович (1919—1980) — советский спортсмен-тяжелоатлет и артист цирка.
 Новак, Дежё (1939—2014) — венгерский футболист и тренер.
 Новак, Деннис (род. 1993) — австрийский теннисист.
 Новак, Джейн (1896—1990) — американская киноактриса.
 Новак, Джони (род. 1969) — словенский футболист.
 Новак, Домен (род. 1995) — словенский велогонщик.
 Новак, Ева (1898—1988) — американская киноактриса.
 Новак, Евгений Анатольевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Новак, Ежи (1923—2013) — польский актёр.
 Новак, Збигнев (1926—2020) — польский генерал, командующий войсками химической защиты.

И, Й 
 Новак, Иван (род. 1960?) — словенский музыкант и продюсер.
 Новак, Иван Фёдорович (1923 — ?) — участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
 Новак, Игнацы (род. 1949) — польский шахматист.
 Новак, Илона (1925—2019) — венгерская пловчиха.
 Новак, Илья — литературный псевдоним, приписываемый украинскому русскоязычному писателю-фантасту Андрею Левицкому.
 
 Новак, Ирина Дмитриевна (род. 1978) — украинская актриса.
 Новак, Йозеф (1895—1978) — лужицкий драматург и поэт.

К 
 Новак, Казимеж (1897—1937) — польский путешественник.
 Новак, Кайван (род. 1977/78) — британский актёр и комик.
 Новак, Каталин (род. 1977) — избранный президент Венгрии.
 Новак, Ким (род. 1933) — американская актриса.
 Новак, Конрад (род. 1985) — польский футболист.
 Новак, Ксения (род. 1987) — словенская шахматистка.
 Новак, Кшиштоф (1975—2005) — польский футболист.

Л 
 Новак, Ладислав (1931—2011) — чехословацкий футболист и тренер.
 Новак, Леопольд (1904—1991) — австрийский музыковед.
 Новак, Леопольд Рене (род. 1934) — польский актёр.
 Новак, Лидия Андреевна (1924—2014) — историк-краевед, музейный работник.
 Новак, Лиза Мария (род. 1963) — американский астронавт.

М 
 
 Новак, Марио (род. 1983) — хорватский хоккеист.
 
 Новак, Матей (род. 1989) — чешский фигурист.
  (род. 1985) — немецкая актриса.
 Новак, Мишель (род. 1962) — французский дзюдоист.

Н—П 
 Новак, Наталья Васильевна (род. 1955) — украинский политик.
 Новак, Оскар (1913 — не ранее 1947) — австрийский хоккеист.
 Новак, Отто (1902—1984) — чехословацкий футболист.
 Новак, Петар (род. 1962) — чешский футболист.
 
 Новак, Пол (1914—1983) — американский баскетболист.

С 
 Новак, Семён Яковлевич (1902—?) — советский государственный и политический деятель.
 Новак, Сесиль (род. 1967) — французская дзюдоистка.
 Новак, Сильвия (род. 1976) — польская фигуристка.
 Новак, Славомир Ришардович (род. 1974) — польский государственный деятель.
 
 Новак, Стив (род. 1983) — американский баскетболист.

Т 
 Новак, Татьяна (Плоскова; род. 1962) — израильский политик, вице-спикер кнессета.
 Новак, Тадеуш (1930—1991) — польский поэт, прозаик, переводчик
 Новак, Терентий Фёдорович (1912—1983) — деятель советских спецслужб, Герой Советского Союза.
 Новак, Томас (род. 1997) — американский хоккеист.
 Новак, Томаш (род. 1985) — польский футболист.

Ф—Ш 
 Новак, Ференц (род. 1969) — венгерский гребец-каноист.
 
 Новак, Ханс (1937—2012) — немецкий футболист.
 Новак, Штефан (1879—1932) — словацкий церковный деятель,

Э—Я 
 Новак, Эва (1930—2005) — венгерская и бельгийская пловчиха.
 Новак, Эдуард (1946—2010) — чехословацкий хоккеист.
 Новак, Эрвин (род. 1946) — чехословацкий шахматист.
 Новак, Юзеф (1925—1984) — польский актёр.
 Новак, Юлиан (1865—1946) — польский политический и государственный деятель, премьер-министр Польской Республики.
 Новак, Юлий Анатольевич (1895—1938) — сотрудник органов охраны правопорядка.
 Новак, Якоб (род. 1998) — словенский футболист, полузащитник.

Двойная фамилия 
 Аба-Новак, Вильмош (1894—1941) — венгерский художник и график.
 Гауке-Новак, Александр (1896—1956) — польский государственный деятель.
 Идзи-Новак, Дорота (род. 1966) — польская пятиборка.
 Камровская-Новак, Мария (род. 1966) — польская легкоатлетка.
 Новак-Горянский, Якуб (1864—1938) — лужицкий писатель и краевед.
 Новак-Езёраньский, Ян (1914—2005) — польский общественный деятель, политолог, политик.
 Новак-Кашчанский, Якуб (1864—1920) — католический священник, лужицкий писатель.
 Новак-Нехорньский, Мерчин (1900—1990) — лужицкий писатель, журналист и художник.

См. также 
 Новаки (значения)
 Новаков

Примечания